«Элан Шалон» — французский профессиональный баскетбольный клуб из города Шалон-сюр-Сон. Цвета команды — красный и белый. Официальный талисман — лось. В 2012 году команда стала чемпионом Франции, а также выиграла два кубка — Кубок Франции и Semaine des As.

Титулы 
 Чемпион Франции: 2012, 2017
 Обладатель Кубка Франции: 2011, 2012
 Обладатель Кубка Semaine des As: 2012

Сезоны 

РЧ — место в регулярном чемпионате

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Франции
Участник баскетбольной Евролиги
Сона и Луара